Hrvatska:
 Žabljak (Barilović), naselje u općini Barilović, Hrvatska. 

BiH:
 Žabljak (rijeka u BiH)
 Žabljak (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Žabljak (Usora, BiH), naselje u općini Usora

Crna Gora:
 Žabljak (Crna Gora), gradić i općina u Crnoj Gori
 Žabljak (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Žabljak Crnojevića, gradina na ušću Morače u Skadarsko jezero